Хоккейный клуб «Ришон Дэвилз» — хоккейный клуб из города Ришон-ле-Цион. Основан в 2001 году, выступает в ИзХЛ.

История 
После своего основания команды клуба участвовали только в соревнованиях по  (хоккею на роликовых коньках) для различных возрастных категорий. Домашняя арена клуба — «Парк Неве Дкалим».
В 2010 году была создана команда по хоккею на льду, а уже в следующем году, в чемпионате Израиля выступали 2 команды клуба, «Ришон Дэвилз» и Ришон-2, которые заняли соответственно 5-е и 10-е места.

В сезоне 2012/2013 команда «Ришон Дэвилз» играла в высшем дивизионе, а Ришон-2 в национальном дивизионе. «Ришон Дэвилз» завоевал золотые медали, победив в финале команду «Монфорт» из Маалота со счётом 4:1. Также отличилась молодёжная команда клуба, которая обыграла в матче за 3-е место ХК Метула со счётом 5:2.

В сезоне 2013/2014 хоккеисты из Ришон-ле-Циона вновь звоевали золотые медали.
Следующий сезон был также успешным для команды. В финале турнира «Ришон Дэвилз» победил хоккеистов Канадо Израильской Хоккейной Школы 5:1 и в третий раз подряд завоевал золотые медали. Кроме команды «Ришон Дэвилз» такого успеха, три золотые медали подряд, достигали только хоккеисты команды Хоукс Хайфа.
После создания второй лиги, лиги леумит, клуб в чемпионатах Израиля стали представлять ещё две команды «Легион Ришон»
и «Монстерс Ришон», которые в сезоне 2015/2016 выступали в Национальном Дивизионе. В том же сезоне команда «Ришон Дэвилз» завоевала бронзовые медали, а Ришон-2 заняла 7-е место в Высшем Дивизионе, но проиграла в 1/4 финала команде Монфорт Маалот. В 2017 году хоккеисты «Ришон Дэвилз» вернули себе звание чемпионов Израиля, а в 2021 году стали первыми в пятый раз.
Перед открытием сезона 2022/2023 в израильском хоккее произошли революционные изменения. Во главе федерации стала группа OneIce, которая управляла независимой хоккейной лигой.
Израильская хоккейная лига теперь называется Израильская национальная хоккейная лига. Было создано три дивизиона. Команда «Ришон Дэвилз» попала в первый дивизион.
Несколько команд было расформировано

Статистика выступлений в Чемпионате Израиля 
Ришон Дэвилз

Ришон-2

Легион Ришон

Монстерс Ришон

Результаты выступления команды Ришон Дэвилз 
 И — количество проведенных игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме/по буллитам, ПО — проигрыши в овертайме/по буллитам, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, РШ — разница забитых и пропущенных шайб, РС — место по результатам регулярного сезона, ФЭ — место по результатам финального этапа, Д — дивизион

2011—2015 
 В таблице указаны отдельно результаты регулярного сезона и финального этапа (без учёта игр предыдущего этапа, в отличие от турнирной таблицы, где подсчёт очков ведётся с учётом игр регулярного сезона).

2016— 
 Матчи Плей-Офф разыгрывались с 1/4 Финала.

Результаты выступления команды Ришон-2

2012

2013—2015

2016— 
 Матчи Плей-Офф разыгрывались с 1/4 Финала.

Текущий состав

Ришон Дэвилз 
Верно на 8 марта 2023 года

 Верно на 1 ноября 2021

Ришон Дэвилз 
 Верно на 3 августа 2019

Ришон Дэвилз-2 
 Верно на 30 апреля 2018

Ришон Дэвилз

Ришон-2

Молодёжный состав

Монстерс Ришон 
Играет в Национальном дивизионе

Легион Ришон

Международные соревнования

Континентальный кубок 
В октябре 2015 года клуб впервые принял участие в континентальном кубке.

Время местное (UTC+2).

Игроки клуба на чемпионатах мира 
В 2013 году 5 игроков ХК «Ришон Дэвилз» участвовали в юниорском чемпионате мира по хоккею с шайбой 2013 в рамках группы В третьего дивизиона

Хоккеисты ХК «Ришон Дэвилз», принявшие участие в турнире:

См. также

Примечания

Ссылки 
 
 
 Сайт команды Хоукс Хайфа
 Чемпионы Израиля на сайте хоккейные арены
 Федерация хоккея Израиля  Подстраницы сайта открываются только в Google Chrome

Хоккейные клубы Израиля
Спорт в Ришон-ле-Ционе